Příjmení Mašek patří do kategorie jmen, jež byla odvozena ze jmen osobních. Vzniklo jako zdrobnělina jmen Matěj, Matúš a Mattiáš znamenající dar boží. Toto příjmení nosí více osobností:

 Albín Mašek (1804–1878), český varhaník a hudební skladatel, syn Vicence
 Alexander Mašek (* 1991), český šipkař
 Alois Mašek (1859–1912), český lékař a politik, starosta Klatov, poslanec zemského sněmu
 Daniel Mašek (* 1969), český fotbalista
 Dominik Mašek (* 1995), český fotbalista
 Florián Maschek (1835–1922), český akademický malíř, fotograf a pedagog
 František Mašek (1862–1950), československý politik a poslanec
 František Mašek (1797–1862), český malíř
 Ivan Mašek (1948–2019), český politik, poslanec ČNR a PSP za ODA, předseda Str. konz. smlouvy
 Jan Mašek – více osob (rozcestník)
 Jaroslav Mašek – více osob (rozcestník)
 Jiří Mašek (rozcestník) – více osob (rozcestník)
 Josef Mašek (rozcestník) – více osob (rozcestník)
 Kamilo Mašek (1831–1859), slovinský hudební skladatel, vnuk Vicence, syn Gašpara
 Karel Mašek (rozcestník) – více osob (rozcestník)
 Kašpar Mašek (Maschek či Mascek; 1794–1873), český skladatel působící ve Slovinsku
 Miloš Mašek (* 1945), český regionální politik
 Ondřej Mašek, český rychlostní kanoista
 Pavel Mašek (rozcestník) – více osob (rozcestník)
 Petr Mašek – více osob (rozcestník)
 Tomáš Mašek (* 1974) – český fotbalista
 Václav Mašek – více osob (rozcestník)
 Vincenc Mašek (Machek, Maschek; 1755–1831), český hudební skladatel, otec Gašpara, děd Kamila
 Vojtěch Mašek, český ilustrátor
 Vojtěch Mašek (zahradník) (1829–1902), zahradník na zámku Sychrově, zakladatel Maškovy zahrady v Turnově
 Vojtěch Mašek (novinář) (1839–1907), český novinář a obchodník ve Spojených státech

ženská varianta
 Hana Mašková (1949–1972), česká krasobruslařka
 Martina Mašková (* 1972), česká rozhlasová novinářka a moderátorka
 Sandra Mašková (* 1988), česká kickboxerka

Externí odkazy